Elena Baltacha ha vinto il torneo del 2010, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lucie Hradecká che ha battuto in finale Irina Falconi 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Rebecca Marino (semifinali)
  Evgenija Rodina (primo turno)
  Anne Keothavong (secondo turno)

 Sorana Cîrstea (secondo turno)
 Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
 Ksenija Pervak (semifinali)
 Coco Vandeweghe (primo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni
 

Dow Corning Tennis Classic 2011